Das Ende vom Lied steht für:
 Das Ende vom Lied (Joseph Conrad), Erzählung
 Das Ende vom Lied (Willis Hall), Theaterstück
 Mord in bester Gesellschaft: Das Ende vom Lied, TV-Film